A competição de sabre individual feminino da esgrima nos Jogos Olímpicos de Verão de 2016 foi disputada em 8 de agosto na Arena Carioca 3. A russa Yana Egorian foi a campeã, derrotando sua compatriota Sofia Velikaya na final.

Medalhistas

Resultados

Fase final
{{Round4-with third

||{{FlagIOCathlete|Sofia Velikaya|RUS|Verão de 2016}}|15||14  
||{{FlagIOCathlete|Yana Egorian|RUS|Verão de 2016}}|15||9 

|||10|{{FlagIOCathlete|Yana Egorian|RUS|Verão de 2016}}|15

|||14|

Chave superior
Seção 1
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes 
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Oitavas de final
| RD4=Quartas de final

| team-width=170
| score-width=25

| RD1-seed03 =
| RD1-team03 = ()
| RD1-score03=2 
| RD1-seed04 =
| RD1-team04 ={{FlagIOCathlete|Bogna Jóźwiak|POL|Verão de 2016}} 
| RD1-score04=4

| RD2-seed01 =
| RD2-team01 ={{FlagIOCathlete|Sofia Velikaya|RUS|Verão de 2016}}
| RD2-score01=15
| RD2-seed02 =
| RD2-team02 =
| RD2-score02=5
| RD2-seed03 =
| RD2-team03 ={{FlagIOCathlete|Charlotte Lembach|FRA|Verão de 2016}} 
| RD2-score03=15
| RD2-seed04 =
| RD2-team04 = 
| RD2-score04=11
| RD2-seed05 =
| RD2-team05 ={{FlagIOCathlete|Cécilia Berder|FRA|Verão de 2016}} 
| RD2-score05=15
| RD2-seed06 =
| RD2-team06 = 
| RD2-score06=6
| RD2-seed07 =
| RD2-team07 =  
| RD2-score07=13
| RD2-seed08 =
| RD2-team08 ={{FlagIOCathlete|Ibtihaj Muhammad|USA|Verão de 2016}}  
| RD2-score08=15

| RD3-seed01 =
| RD3-team01 ={{FlagIOCathlete|Sofia Velikaya|RUS|Verão de 2016}}
| RD3-score01 =15 
| RD3-seed02 =
| RD3-team02 = 
| RD3-score02 =14
| RD3-seed03 =
| RD3-team03 ={{FlagIOCathlete|Cécilia Berder|FRA|Verão de 2016}}
| RD3-score03 =15
| RD3-seed04 =
| RD3-team04 =
| RD3-score04 =12  

| RD4-seed01 = 
| RD4-team01 =

Seção 2
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes 
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Oitavas de final
| RD4=Quartas de final

| team-width=170
| score-width=25

| RD1-seed13 =
| RD1-team13 ={{FlagIOCathlete|Alejandra Benítez|VEN|Verão de 2016}}  
| RD1-score13=15
| RD1-seed14 =
| RD1-team14 =  
| RD1-score14=11

| RD2-seed01 =
| RD2-team01 = 
| RD2-score01=9
| RD2-seed02 =
| RD2-team02 ={{FlagIOCathlete|Małgorzata Kozaczuk|POL|Verão de 2016}} 
| RD2-score02=15
| RD2-seed03 =
| RD2-team03 = 
| RD2-score03=12
| RD2-seed04 =
| RD2-team04 ={{FlagIOCathlete|Azza Besbes|TUN|Verão de 2016}}  
| RD2-score04=15
| RD2-seed05 =
| RD2-team05 = 
| RD2-score05=11
| RD2-seed06 =
| RD2-team06 ={{FlagIOCathlete|Manon Brunet|FRA|Verão de 2016}}  
| RD2-score06=15
| RD2-seed07 =
| RD2-team07 =
| RD2-score07=14
| RD2-seed08 =
| RD2-team08 ={{FlagIOCathlete|Anna Márton|HUN|Verão de 2016}} 
| RD2-score08=15

| RD3-seed01 = 
| RD3-seed02 = 
| RD3-team01 =  
| RD3-team02 ={{FlagIOCathlete|Azza Besbes|TUN|Verão de 2016}} 
| RD3-score01 =12 
| RD3-score02 =15
| RD3-seed03 = 
| RD3-seed04 = 
| RD3-team03 ={{FlagIOCathlete|Manon Brunet|FRA|Verão de 2016}}
| RD3-team04 =
| RD3-score03 =15
| RD3-score04 =12

| RD4-seed01 = 
| RD4-seed02 = 
| RD4-team01 =
| RD4-team02 =

Chave inferior
Seção 3
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes 
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Oitavas de final
| RD4=Quartas de final
| team-width=170
| score-width=25

| RD1-seed03 =
| RD1-team03 = 
| RD1-score03=5
| RD1-seed04 =
| RD1-team04 ={{FlagIOCathlete|Eileen Grench|PAN|Verão de 2016}}  
| RD1-score04=15

| RD2-seed01 =
| RD2-team01 ={{FlagIOCathlete|Mariel Zagunis|USA|Verão de 2016}} 
| RD2-score01=15
| RD2-seed02 =
| RD2-team02 =
| RD2-score02=4
| RD2-seed03 =
| RD2-team03 ={{FlagIOCathlete|Yekaterina Diatchenko|RUS|Verão de 2016}} 
| RD2-score03=15
| RD2-seed04 =
| RD2-team04 = 
| RD2-score04=12
| RD2-seed05 =
| RD2-team05 ={{FlagIOCathlete|Vassiliki Vougiouka|GRE|Verão de 2016}} 
| RD2-score05=15
| RD2-seed06 =
| RD2-team06 = 
| RD2-score06=8
| RD2-seed07 =
| RD2-team07 =
| RD2-score07=7
| RD2-seed08 =
| RD2-team08 ={{FlagIOCathlete|Yana Egorian|RUS|Verão de 2016}}  
| RD2-score08=15

| RD3-seed01 = 
| RD3-seed02 = 
| RD3-team01 = 
| RD3-team02 ={{FlagIOCathlete|Yekaterina Diatchenko|RUS|Verão de 2016}}
| RD3-score01 =12 
| RD3-score02 =15 
| RD3-seed03 = 
| RD3-seed04 = 
| RD3-team03 =
| RD3-team04 ={{FlagIOCathlete|Yana Egorian|RUS|Verão de 2016}}
| RD3-score03 =11 
| RD3-score04 =15 

| RD4-seed01 = 
| RD4-seed02 = 
| RD4-team01 = 
| RD4-team02 =

Seção 4
{{16TeamBracket-Compact-NoSeeds-Byes 
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Oitavas de final
| RD4=Quartas de final
| team-width=150
| score-width=25

| RD1-seed13 =
| RD1-team13 ={{FlagIOCathlete|Úrsula González|MEX|Verão de 2016}} 
| RD1-score13=15
| RD1-seed14 =
| RD1-team14 = 
| RD1-score14 =11

| RD2-seed01 =
| RD2-team01 ={{FlagIOCathlete|Kim Ji-yeon|KOR|Verão de 2016}} 
| RD2-score01=15
| RD2-seed02 =
| RD2-team02 =
| RD2-score02=3
| RD2-seed03 =
| RD2-team03 ={{FlagIOCathlete|Loretta Gulota|ITA|Verão de 2016}} 
| RD2-score03=15
| RD2-seed04 =
| RD2-team04 = 
| RD2-score04=10
| RD2-seed05 =
| RD2-team05 = 
| RD2-score05=14
| RD2-seed06 =
| RD2-team06 ={{FlagIOCathlete|Alina Komashchuk|UKR|Verão de 2016}} 
| RD2-score06 =15
| RD2-seed07 =
| RD2-team07 =
| RD2-score07=8
| RD2-seed08 =
| RD2-team08 ={{FlagIOCathlete|Olha Kharlan|UKR|Verão de 2016}} 
| RD2-score08=15

| RD3-seed01 = 
| RD3-seed02 = 
| RD3-team01 =  
| RD3-team02 ={{FlagIOCathlete|Loretta Gulota|ITA|Verão de 2016}}
| RD3-score01 =13 
| RD3-score02 =15 
| RD3-seed03 = 
| RD3-seed04 = 
| RD3-team03 = 
| RD3-team04 ={{FlagIOCathlete|Olha Kharlan|UKR|Verão de 2016}} 
| RD3-score03 =8 
| RD3-score04 =15

| RD4-seed01 = 
| RD4-seed02 = 
| RD4-team01 = 
| RD4-team02 =

Sabre individual feminino